Кисэй ( «святой игрок») — один из основных японских титулов го (появился 1976 году). В переводе с японского языка кисэй обозначает «святой игрок». До появления самого титула звание святого игрока в го было посмертно дано лишь двум великим игрокам прошлого — Хонъимбо Сюсаку и Хонъимбо Досаку. Турнир проводится Нихон Киин и спонсируется изданием Ёмиури симбун. Призовой фонд турнира составляет 45 000 000 иен (около 557 000 долларов). В настоящее время кисэй является крупнейшим соревнованием по го в Японии.

Розыгрыш титула состоит из нескольких этапов. В финале победитель прошлогоднего розыгрыша титула встречается с победителем лиги Кисэй, прошедшим в течение года через предварительные этапы по системе плей-офф. Финал состоит из 7 партий, контроль времени составляет по 8 часов каждому игроку. Игрок, прошедший в лигу Кисэй, автоматически получает ранг 7-й дан, победитель лиги — 8-й дан; если игрок выигрывает титул, то ему присуждается 9-й дан.

Обладатели титула

Почётный Кисэй 
Игрок, который пять лет подряд останется обладателем титула Кисэй, получит пожизненный титул «Почётный Кисэй».
 Хидэюки Фудзисава 1977—1982
 Коити Кобаяси 1986—1993
 Юта Ияма 2013—2021

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница титула Кисэй на сайте издания Yomiuri Shinbun 

Титулы го
Появились в 1976 году в Японии
Соревнования по го в Японии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1976 года